{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (81901) - || 2000 LZ36 || 11 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81902) - || 2000 MG1 || 25 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81903) - || 2000 MM3 || 24 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81904) - || 2000 MN3 || 24 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81905) - || 2000 NP1 || 3 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81906) - || 2000 NV1 || 4 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81907) - || 2000 NR2 || 5 juli 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (81908) - || 2000 NW2 || 6 juli 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (81909) - || 2000 NY3 || 8 juli 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81910) - || 2000 NV8 || 5 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81911) - || 2000 NV9 || 6 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81912) - || 2000 NU10 || 6 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81913) - || 2000 NX10 || 10 juli 2000 || Valinhos || P. R. Holvorcem
|-
| (81914) - || 2000 NJ11 || 12 juli 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| (81915) Hartwick || 2000 NS11 || 15 juli 2000 || Dominion || D. D. Balam
|-
| (81916) - || 2000 NM12 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81917) - || 2000 NN12 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81918) - || 2000 NT12 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81919) - || 2000 NV14 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81920) - || 2000 NA17 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81921) - || 2000 NS21 || 7 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81922) - || 2000 NV22 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81923) - || 2000 NS24 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81924) - || 2000 NW25 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81925) - || 2000 NY25 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81926) - || 2000 NZ27 || 3 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81927) - || 2000 NF28 || 3 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81928) - || 2000 NB29 || 2 juli 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81929) - || 2000 OE || 22 juli 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (81930) - || 2000 ON4 || 24 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81931) - || 2000 OF7 || 28 juli 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (81932) - || 2000 OJ12 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81933) - || 2000 OW13 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81934) - || 2000 OL15 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81935) - || 2000 OT29 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81936) - || 2000 OU29 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81937) - || 2000 OX29 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81938) - || 2000 OT32 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81939) - || 2000 OQ33 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81940) - || 2000 OW33 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81941) - || 2000 OG37 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81942) - || 2000 OV38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81943) - || 2000 OJ39 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81944) - || 2000 OF43 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81945) - || 2000 OL53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81946) - || 2000 OH60 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81947) Fripp || 2000 OF69 || 31 juli 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (81948) Eno || 2000 OM69 || 31 juli 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (81949) - || 2000 PK2 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81950) - || 2000 PX2 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81951) - || 2000 PS10 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81952) - || 2000 PG13 || 1 augustus 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81953) - || 2000 PS15 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81954) - || 2000 PT17 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81955) - || 2000 PT18 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81956) - || 2000 PL21 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81957) - || 2000 QG14 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81958) - || 2000 QQ14 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81959) - || 2000 QQ17 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81960) - || 2000 QZ28 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81961) - || 2000 QG29 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81962) - || 2000 QB32 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81963) - || 2000 QO33 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81964) - || 2000 QX35 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81965) - || 2000 QF38 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81966) - || 2000 QJ41 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81967) - || 2000 QL41 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81968) - || 2000 QQ49 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81969) - || 2000 QH55 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81970) - || 2000 QT55 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81971) Turonclavere || 2000 QX68 || 22 augustus 2000 || Saint-Véran || J. Montanne, L. Šarounová
|-
| (81972) - || 2000 QJ70 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81973) - || 2000 QM72 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81974) - || 2000 QT77 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81975) - || 2000 QH78 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81976) - || 2000 QN84 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81977) - || 2000 QK85 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81978) - || 2000 QV86 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81979) - || 2000 QH88 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81980) - || 2000 QT96 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81981) - || 2000 QY112 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81982) - || 2000 QO114 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81983) - || 2000 QA117 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81984) - || 2000 QV119 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81985) - || 2000 QV122 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81986) - || 2000 QQ123 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81987) - || 2000 QE133 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81988) - || 2000 QZ133 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81989) - || 2000 QC136 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81990) - || 2000 QC155 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81991) - || 2000 QN162 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81992) - || 2000 QX163 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81993) - || 2000 QG183 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81994) - || 2000 QT184 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81995) - || 2000 QK185 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81996) - || 2000 QJ196 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81997) - || 2000 QB203 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81998) - || 2000 QX210 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81999) - || 2000 QM212 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (82000) - || 2000 QD219 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten